Astaroth – demone principe dell'Inferno
 Astaroth – personaggio della serie di videogiochi Soulcalibur
 Astaroth – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Astaroth – personaggio del gioco di ruolo Dungeons & Dragons